Az alábbi lista meggyilkolt hiphopelőadókat sorol fel.

Két, a 2010-es években végzett tanulmány eredménye szerint, amerikai hiphopelőadók 51,5%-a gyilkosságok következtében hal meg, átlagosan 25 és 30 éves koruk között. A hiphop stílusban magasabb a gyilkossági ráta, mint bármely más zenei stílusban, akár harminckétszer is lehet több. Ezekre az indok általában az, hogy a zenészek szegénységben nőnek fel, utcai gangekbe való csatlakozás és droghasználat. 2020-ban az XXL azt írta, hogy a 77 megvizsgált gyilkossági ügyből 40 a mai napig nem lett megoldva, beleértve Tupac Shakur, a Notorious B.I.G. és Big L halála is.

Lista

Jegyzetek 

Gyilkosságok
Zenei listák